Вугельман Павло Володимирович ( 29 березня 1983, Одеса, УРСР) — заступник Одеського міського голови, депутат Одеської міської ради VI скликання. Політик, громадський діяч.

За підсумками 2016 2017, 2018 і 2019 років увійшов до рейтингу «100 найвпливовіших одеситів » за версією інформаційного агентства «Одеса-медіа». У 2019 потрапив до тридцятки найвпливовіших людей Одеси за версією журналу «Новое время».

Освіта 

 У 2000 році закінчив українську гімназію № 2 з поглибленим вивченням англійської мови.
 У 2003 році отримав професійну освіту в сфері міжнародного ринку обміну валют на базі компанії ТОВ «Телетрейд Консалтинг» (Одеса).
 У 2005 році закінчив Одеський національний економічний університет (ОНЕУ), отримавши кваліфікацію бакалавра економіки за спеціальністю «Облік і аудит» та кваліфікацію «магістр економіки» за спеціальністю «Маркетинг».
 Під час навчання в ОНЕУ в 2004 році став випускником програми «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку», реалізованої в ОНЕУ під егідою Євросоюзу і компанії «Ernst and Young Ukraine».
 У 2005 році також отримав диплом практичного менеджменту в спільній програмі ОНЕУ і «Richard Ivey School of Business» Університету Західного Онтаріо (Канада).
 Паралельно з навчанням в ОНЕУ в 2006 році отримав диплом спеціаліста з правознавства судово-прокурорської спеціалізації НУ «ОЮА».
 У 2008 році став випускником міжнародної дипломатичної програми для молодих лідерів Міністерства міжнародних відносин держави Ізраїль (Єрусалим).
 У 2009 році отримав професійну освіту МВА на базі Державного університету управління (Москва).
 У 2017 році став випускником програми «Emerging Leaders» на базі Harvard Kennedy Business School при Гарвардському університеті (Кембридж, США).
 У 2019 році став аспірантом за спеціальністю «Менеджмент», (Державний університет «Одеська політехніка»)
 У 2020 році став магістром за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», (Національний університет «Одеська юридична академія»)

Кар'єра 

 У 2004 році працював у відділі дисконтного бізнесу Банку «Південний» на посаді спеціаліста по роботі з корпоративними клієнтами. У 2005 році перейшов на посади маркетолога в управління маркетингової політики. У 2007 році зайняв в Банку «Південний» посаду начальника відділу проектного менеджменту.
 У 2008 році став працювати в ТОВ «Морський Бізнес-Центр» на посаді директора компанії з експлуатації будівель і споруд. У 2012 році обійняв посаду голови Ради директорів групи компаній ТОВ «МБЦ».
 З 2013 по 2015 рік працював на посаді керуючого відділу Банку «Південний» по роботі з VIP-клієнтами.
 З лютого 2016 року і по сьогоднішній день займає посаду заступника міського голови м. Одеси та члена виконавчого комітету Одеської міської ради. В рамках покладених повноважень Павло Вугельман забезпечує виконання рішень з питань соціально-економічного розвитку міста, зовнішньоекономічної діяльності, залучення інвестицій, промислової, тарифної, інвестиційної політики і підприємництва, розвитку міського господарства в сфері промисловості, малого та середнього підприємництва, планування та обліку закупівель, освіти, культури, молодіжної та сімейної політики, туризму, розвитку фізкультури і спорту. Очолює історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради. Забезпечує взаємодію Одеської міськради з промисловими підприємствами, підприємствами малого і середнього бізнесу, вітчизняними та зарубіжними інвестиційними фондами, асоціаціями та організаціями, Одеською діаспорою, науково-дослідними та культурно-просвітницькими організаціями, туристичними агентствами, з середньо-спеціальними та вищими навчальними закладами, молодіжними об'єднаннями, громадськими, релігійними організаціями, благодійними фондами.
 У 2016 році взяв участь в розробці інвестиційної концепції «Odesa 5T: Transport, Tourism, Technology, Trade, Trust» , яка стала складовою частиною стратегії інвестиційного та соціально-економічного розвитку міста. В рамках представленої концепції сфокусовані основні напрямки інвестиційного розвитку Одеси, до яких віднесено технології, туризм, транспорт, торгівля, фінанси і безпеку. Реалізація концепції спрямована на залучення інвестиційних потоків для розвитку міської інфраструктури, активізації бізнесу, просування інноваційного та технологічного потенціалу.
 У 2020 році очолив штаб по боротбі із коронаврусом COVID-19. На посаді начальника штаба курував роботу навчальних закладів, волонтерських органцзацій та розробку протоколів дій для міських структур у разі виявлення захворівших.
 У 2022 році, під час повномасштабного вторгення рф в Украіну, Павло Вугельман курував відправку дітей-сиріт та багатодітних сімей Одеси до Польщі, Швейцарії, Італії та інших краін.

Ініціював ряд інфраструктурних проектів, в т.ч по оновленню громадського транспорту, міського паркувального простору і залученню кредитних коштів для покупки 47 нових тролейбусів. Сприяв налагодженню системної роботи з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком для залучення кредиту під проект будівництва лінії трамвая «Північ-Південь». З 2016 по 2018 рр. ініціював розробку міської програми з модернізації ліфтів, програми енергоефективності і підтримки інвестиційної діяльності міста Одеси.

У тому ж році Павло Вугельман представляв місто на відбірковому конкурсі на право проведення конкурсу мовної спілки «Євробачення-2017». В рамках презентації Одеси в якості можливої локації для конкурсу він зачитав реп про місто.

Наприкінці 2018 року потрапив до числа фігурантів у так званій «справі Краяну». У вересні 2016 року депутати міської ради Одеси ухвалили рішення про купівлю адміністративних будівель «», який перед тим визнали банкрутом. Будівлю купували за рахунок бюджетних коштів для подальшого розміщення управлінь і департаментів мерії і облаштування центру адміністративних послуг. Слідство за участю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України звинуватило Труханова та Вугельмана в організації купівлі за завищеною ціною: приміщення купили за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року викупила його за 11,5 млн грн. на ліквідаційному аукціоні.У результаті розгляду 9 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів справи у зв'язку з недоведеністю в діях обвинувачених складу кримінального правопорушення. Суд ухвалив скасувати запобіжний захід для обвинувачених і повернути їм заставу.

Суспільна діяльність 

 2001 рік — журналіст студентської газети Одеського національного економічного університету «Економіст».
 У 2003 році став депутатом Молодіжної ради при виконкомі Одеської міської ради. У тому ж році був обраний головою одеського обласного представництва Української асоціації студентського самоврядування (УАСС).
 З 2005 року під час «Помаранчевої революції» очолював ГО «Молодіжний союз» Наша Україна "в Одеській області.
 У 2005—2006 роках був обраний на посаду студентського мера Одеси (ТОП-100 молодіжних лідерів Одеси).
 З 2006 по 2009 роки виконував функції директора єврейського молодіжного центру «Гілель Одеса».
 У 2008 році обійняв посаду співголови консультаційного органу при міському голові м. Одеса — Молодіжної ради. У тому ж році став головою фінансової комісії ради.
 У 2010 році був обраний депутатом Одеської міської ради VI скликання. З 2013 року був призначений головою постійної комісії Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 У 2010 році став ініціатором приєднання м. Одеса до Всеукраїнського благодійного проекту «Тиждень добрих справ», спрямованого на виховання традиції робити добрі справи і реалізацію волонтерських ініціатив.
 З 2016 року є Головою оргкомітету міжнародного фестивалю «Золоті Скрипки Одеси».
 Співзасновник міського «Спортпарку» в Старобазарному сквері (2014 р.).
 Голова Ради ГО «Міська федерація баскетболу» з березня 2016—2018.
 Голова Ради ГО «Одеська обласна федерація баскетболу» з травня 2018—2021 р.
 Голова піклувальної Ради ГО «Міська федерація баскетболу» з 2021 р.
 Депутат Одеської районної ради І скликання. 2020 р.
 У 2011 році з нагоди 1-ї річниці вступу в повноваження депутатів Одеської міської ради VI скликання нагороджений Почесним знаком Одеського міського голови за «Сумлінну плідну працю в органах місцевого самоврядування міста Одеса та активну громадську діяльність».

Сім'я 
Дружина — Вугельман Вікторія Олегівна, у шлюбі з якою у Павла Володимировича Вугельмана народилося троє дітей: син Давид і дочки Сарра і Ліора.

Доходи 
В електронній декларації за 2018 рік Павло Вугельман вказав в особистій власності квартиру в Одесі (площею 39 м2). На дружину Вікторію Вугельман зареєстрований автомобіль Land Rover 2015 року випуску. Павло Вугельман отримав за рік зарплату в розмірі 304 544 гривень, а також дохід від надання майна в оренду в розмірі 324000 гривень. На банківських рахунках заступника міського голови зберігається 106328 гривень та 764 долари США.

Джерела 

Депутати Одеської міської ради